Grzech Antoniego Grudy – opowiadanie Henryka Worcella
 Grzech Antoniego Grudy i inne opowiadania – zbiór opowiadań Henryka Worcella
 Grzech Antoniego Grudy – film z 1975 w reż. Jerzego Sztwiertni, ekranizacja opowiadania